Gminy w USA:
 Duval (ang. Duval Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Duval (ang. Duval County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Duval (ang. Duval County) – w stanie Teksas